Джон Крисфалу́си (), также известен под псевдонимом John K — американский мультипликатор канадского происхождения, создатель «Шоу Рена и Стимпи», «The Ripping Friends», «The Goddamn George Liquor Program» и др. Также основатель анимационной студии Spümcø International. Свои неудачные работы подписывает как Raymond Spum (на 2008 год Рэймонд Спам указан в титрах лишь одного мультфильма, эпизод «Nurse Stimpy» Шоу Рена и Стимпи). Джон Крисфалуси удостоен нескольких наград «Энни», в том числе за производство мультипликации для рекламы.

Карьера

Детство 
Фамилия Крисфалуси имеет русинско-венгерское происхождение: дед Джона, русинский православный священник, иммигрировал в Канаду, когда его отец был ещё младенцем. Джон Крисфалуси в интервью рассказывает, что с детства любил мультфильмы. Чтобы научиться рисовать своих любимых мультипликационных персонажей, он покупал книжки-раскраски, но герои в них часто были нарисованы иначе, нежели в мультфильмах, и долгое время он не мог понять, в чём тут дело. Когда Крисфалуси было 11 лет, его друг Пэт Лэхи дал ему почитать книгу Прэстона Блэйра, и это полностью изменило его жизнь.

Карьера мультипликатора, работа с Ральфом Бакши 
До 1985 года Джон Крисфалуси работал мультипликатором на различных студиях, занимаясь производством т. н. «субботних утренних шоу» — низкорейтинговых низкобюджетных мультсериалов, играющих роль «наполнителя» эфира, таких как «Fat Albert» или «The Cosby kids». Сам Крисфалуси наиболее достойной работой того периода считает возвращение мультсериала Джетсоны. В 1985 году Крисфалуси, как он сам это называет, был «спасён» режиссёром Ральфом Бакши, который пригласил его на работу в свою студию. Первой самостоятельной работой Крисфалуси стал музыкальный клип на песню группы The Rolling Stones «Harlem Shuffle» (1986 год). Наиболее примечательным проектом под началом Бакши Крисфалуси считает сериал «Mighty Mouse: The New Adventures», основанный на оригинальных персонажах Terrytoons и выходивший в период с 1987-го по 1988-й гг. Крисфалуси самостоятельно режиссировал 8 из 26 эпизодов, а также контролировал производство сериала.

Рен и Стимпи 
В 1988 году Крисфалуси совместно с аниматорами Джимом Смитом, Бобом Кэмпом и Линни Нэйлор основал собственную студию анимации под названием Spümcø International. Вскоре он продал права на Рена и Стимпи телевизионному каналу Nickelodeon. Spümcø занималось производством мультсериала в период с 1990 по 1992 год. Nickelodeon и Крисфалуси часто испытывали разногласия по поводу производства сериала, в том числе касательно уровня насилия в шоу и спорного, местами откровенно провокационного юмора. Это, плюс постоянное несоответствие графику выхода премьерных эпизодов, поставило точку в его отношениях с Nickelodeon: в 1992 году Джона Крисфалуси уволили с работы над сериалом. Сам Крисфалуси отмечает, что продюсеры не понимали идею мультфильма и что такое мультипликация в принципе.

Nickelodeon передал производство сериала новообразованной студии Games Animation, которую возглавил Боб Кэмп. Games Animation продолжила выпускать новые эпизоды до закрытия шоу в 1996 году.

Web-анимация и музыкальные клипы 
В 1996 году Джон Крисфалуси создаёт первый мультсериал на основе технологии Macromedia Flash — «The Goddamn George Liquor Program». Этот проект не вызвал интереса у телевизионных каналов и стал первым сетевым сериалом. Продолжением его стал «Weekend Pussy Hunt», второй сериал на технологии Flash.

Крисфалуси работал над различными проектами, включая интернет-мультипликацию, музыкальные клипы для Бьёрк и Tenacious D, на стыке 1999-го и 2000-го он режиссировал и работал над анимацией некоторых эпизодов мультсериала Yogi Bear.
В 2000-м и 2001-м гг. Крисфалуси работал над двумя эпизодами сериала The Jetsons. В 2001—2002-м он создал сериал «The Ripping Friends», в основу которого легли персонажи, придуманные Крисфалуси ещё в 1988 году. Сериал транслировался на канале FOX Kids и был закрыт по окончании 1-го сезона.

Реклама 
Первые эксперименты в области рекламы Крисфалуси предпринял ещё во время работы над «Шоу Рена и Стимпи». Он использовал пародию на рекламу в том виде, в каком она фигурировала в детских телепрограммах 50-60 гг. (обязательными атрибутами которой были мультипликационные персонажи и рекламная песенка с легкозапоминающимся мотивом). Объектами рекламы Крисфалуси выбрал вымышленные товары (такие как накладные варикозные вены, делающие их носителя более взрослым в глазах окружающих, несуществующий бренд тостов и знаменитое «бревно», способное, как убеждает поддельная реклама, заменить детям их любимые игрушки). Пародия возымела совершенно неожиданный эффект: телезрители завалили создателей сериала письмами, в которых рассказывали, как их дети, увидев рекламу в мультсериале, шли в магазин и спрашивали, нет ли в продаже этих товаров.

Позднее Джон Крисфалуси повторил свои эксперименты, но уже в качестве серьёзного рекламиста. Он создал мультипликационные рекламные ролики для различных брендов, в числе его заказчиков были Nike, Aoki Pizza, Old Navy. Созданные им в 1998 году ролики для  («Big Pocket Jeans» и «Flare Jeans»), выполненные в уже знакомой зрителю стилистике, имитирующей анимационную рекламу 50-х годов, снова имели неожиданный успех: дети присылали на телевидение письма, в которых просили сделать мультфильм с участием героев рекламы.

Возвращение Рена и Стимпи 
В 2002 году Viacom (владелец Nickelodeon) предложила Крисфалуси возобновить работу над «Шоу Рена и Стимпи» для другого его дочернего предприятия TNN (позднее Spike TV). Проект получил название Ren & Stimpy «Adult Party Cartoon». Поскольку Spike TV был ориентирован на более взрослую аудиторию, нежели Nickelodeon, руководство канала позволяло затрагивать в шоу различные спорные темы, что развязывало мультипликаторам руки. Большинство обыгрываемых в шоу ситуаций были предложены поклонниками, некоторые являлись отклонёнными в своё время руководством Nickelodeon. Однако неспособность Крисфалуси сдавать проект в срок и соблюдать график вновь сыграла свою роль: из шести эпизодов в эфир вышли только три. Это обстоятельство, а также негативная критика новых эпизодов, вынудили Spike TV закрыть шоу.

John K. Stuff 
В феврале 2006-го Крисфалуси начал вести собственный блог, John K. Stuff!, на страницах которого он делится критическими замечаниями в адрес современных анимационных шоу и ведёт рассказ об истории мультипликации.

Cans Without Labels 
В 2012 создал Kickstarter для нового мультика Cans Without Labels.

Влияния 
По его собственным словам, на Крисфалуси сильное влияние оказали такие мультипликаторы как Боб Клампетт, Чак Джонс, Эд Бинидикт, а своими кумирами он называет Фрэнка Синатру, Кирка Дугласа, Элвиса Пресли, Тэкса Эвери, Милта Гросса, Эла Джолсона, Бинга Кросби, Роберта Райана, Дина и Дон Мартин.

См. также 
 Spümcø
 «Шоу Рена и Стимпи»
 George Liquor and Jimmy, The Hapless Idiot Boy

Примечания

Ссылки 
 
 John K. on Myspace
 John K. Interview style promo for Ren and Stimpy on The New TNN
 
 The John K. Archives

Интервью и статьи 
 Jason Chimera’s interview with John K.
 Nick Digilio’s interview (WGN Radio in Chicago) with John K.
 John K. Gets Cartoony at L.A. Gallery
 John K’s Guide to Surviving the End of Television
 The Onion AV Club
 The Completely Uncensored Unbelievably True Ren & Stimpy Story! by Brandon Finkler, Part 1
 The Completely Uncensored Unbelievably True Ren & Stimpy Story! by Brandon Finkler, Part 2
 The Completely Uncensored Unbelievably True Ren & Stimpy Story! by Brandon Finkler, Part 3

Персоналии по алфавиту
Мультипликаторы США
Родившиеся в 1955 году
Художники-раскадровщики Канады